Morombe (district), een district van Madagaskar
Morombe (stad), de hoofdplaats van dit district